Odeon Színház, az új-zélandi Christchurch városban
Odeon Színház, Franciaország, Párizs
Odeon Színház, Franciaország, Lyon
Odeon Színház, Románia, Bukarest
Odeon Színház, Magyarország, Debrecen